HP eller Hp kan syfta på

 HP – ett företag som framförallt tillverkar elektroniska apparater, se Hewlett-Packard
 HP-UX – en variant av Unix utvecklad av Hewlett Packard
 HP Sauce – en sås
 HP – en förkortning för hit points eller health points, se skadepoäng
 HP Warta – en handbollsklubb från Hisingen i Göteborg
 H. P. Lovecraft (1890–1937) – en amerikansk författare
 HP - en förkortning för urvalsprovet högskoleprovet
 Hp – ett protein, se Haptoglobin
 hp – en förkortning för den engelska horse power, se hästkraft
 hp – ett sätt att ange högskolemeriters omfattning, se högskolepoäng
HP – Harry Potter, en serie fantasyromaner av JK Rowling